Saulnières puede referirse a: 

 Saulnières, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Saulnières, comuna francesa situada en Ille y Vilaine.